Иржавец — название населённых пунктов на Украине:

 Иржавец — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Иржавец — село в Носовском районе Черниговской области.